Cisco Kid kan syfta på:
 The Cisco Kid – en amerikansk fiktiv westernhjälte och kvinnokarl, se Frisco Kid
 Cisco Kid – en typ av wobbler